Burzum:

 Burzum — норвежский музыкальный проект, образованный Варгом Викернесом.
 Burzum — дебютный студийный альбом норвежской группы Burzum.